Мёко:
 Мёко (Ниигата) — японский город в префектуре Ниигата.
 Мёко (вулкан) — вулкан в Японии, префектура Ниигата.
 Мёко (тяжёлый крейсер) — крейсер японского императорского флота.